Wesley Chapel ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wesley Chapel (Ort, Arkansas)
 Wesley Chapel (Florida)
 Wesley Chapel (North Carolina)
 Wesley Chapel (Pennsylvania)

im NRHP gelisteten Objekte:

 Wesley Chapel (Arkansas), ID-Nr. 95001412
 Wesley Chapel (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 79001843
 Wesley Chapel (Ross County, Ohio), ID-Nr. 79001936